Choya puede referir a:

 Choya, localidad de la Provincia de Catamarca, Argentina;
 Departamento Choya, división administrativa de la provincia de Santiago del Estero, Argentina;
 Choya, localidad de la Provincia de Santiago del Estero, Argentina;
 San Pedro de Choya, localidad de la Provincia de Santiago del Estero, Argentina;
 Choya, empresa japonesa de producción y de venta de umeshu.